Die Zeitverschiebung, auch der Zeitunterschied oder die Zeitdifferenz () genannt, ist die Distanz zwischen verschiedenen Zeitsystemen, gebildet zum Beispiel aus der Differenz
 zwischen den Zonenzeiten zweier in unterschiedlichen Zeitzonen liegenden Orten,
 zwischen einer Zonenzeit und der Weltzeit UTC,
 zwischen zwei gesetzlichen Zeiten innerhalb eines Gebiets (Staat) mit temporär unterschiedlichen gesetzlichen Uhrzeiten (i. d. R. zwischen Zonenzeit und Sommerzeit),
 zwischen einer gesetzlichen Zeit eines Hafens und der Bordzeit eines Schiffes,
 zwischen einer Zonenzeit und der für diesen Ort geltenden Sonnenzeit,
 zwischen der für einen Ort politisch geltenden Zonenzeit und der für diesen Ort geographisch passenden Zonenzeit.

Zeitverschiebung steht auch für
die Umstellung der Zeitangaben in Terminplänen (etwa Rundfunkprogrammschemen) durch Zeitumstellung, siehe Sommerzeit
in der Reisemedizin das Abweichen der inneren Uhr gegen die örtliche Uhrzeit, siehe Jetlag
in der speziellen Relativitätstheorie die Abhängigkeit der Zeit von der Geschwindigkeit, siehe Zeitdilatation
in einigen technischen Gerätetypen die Verzögerungszeit 
in der Wellenlehre fachlich die Phasenverschiebung.

Zeitunterschied und Zeitdifferenz stehen auch für
 ein Zeitintervall
 einen Abschnitt auf einer Zeitskala
 die Distanz zwischen zwei Zeitpunkten.